Нэ́нси Жюсти́н Маккео́н (; 4 апреля 1966, , Нью-Йорк, США) — американская актриса, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.

Биография 
Нэнси Жюстин Маккеон родилась 4 апреля 1966 года в  (штат Нью-Йорк, США) в семье Дона и Барбары Маккеон. Старший брат Нэнси — актёр  (род.1964).

Нэнси начала свою актёрскую карьеру в два года со съёмок в рекламных роликах, всегo на eё счету их болee 60. В 1977—2011 годах Маккеон сыграла в 44 фильмах и телесериалах. В 1986—2003 года она также выступила в качестве режиссёра, сценариста и продюсера нескольких фильмов.

С 8 июня 2003 года Нэнси Маккеон замужем за актёром Маркусом Эндрусом (род. 1965). У супругов есть двое дочерей — Орора (род. 6 марта 2004) и Харлоу (род. в декабре 2006).

Примечания

Ссылки